Sabaneta steht für:

Sabaneta (Kolumbien), kolumbianische Stadt und Gemeinde im Departamento Antioquia
Sabaneta (Venezuela), venezolanische Stadt im Bundesstaat Barinas
San Ignacio de Sabaneta, Municipio in der dominikanischen Provinz Santiago Rodríguez